Castex ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Castex (Ariège) im Département Ariège
 Castex (Gers) im Département Gers
 Castex-d’Armagnac im Département Gers

Castex ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand Pierre Castex (1771–1842), französischer General der Kavallerie
 Françoise Castex (* 1956), französische Politikerin
 Jean Castex (* 1965), französischer Premierminister seit dem 3. Juli 2020
 Jean-Claude Castex (* 1941), kanadischer Historiker
 Jean-Jacques Castex (1731–1822), französischer Bildhauer
 Louis Castex (1896–1968), französischer Luftfahrtpionier und Autor
 Pierre-Georges Castex (1915–1995), französischer Romanist und Literarhistoriker
 Raoul Castex (1878–1968), französischer Admiral